Гомилетический мидраш (Гомилетика) — один из видов мидрашей амораев. Состоит из обширных разделов с развитой структурой, каждый из которых посвящён, как правило, одной теме и развивает её в нескольких направлениях. Основой такого мидраша служил не сплошной библейский текст, а порядок чтения Торы в синагогах Страны Израиля в период Мишны и Талмуда. Редактором собирался материал из различных источников, производилась корректива, в отличие от экзегетического мидраша. Первый гомилетический мидраш — книга «Ва-йикра Рабба», составленная в Израиле примерно в середине V в.н.э, полностью состоящая из Аггады. Научное издание «Ва-йикра Рабба» вышло в 1953—1958 гг. под редакцией М.Маргалиота.

Иудаизм